Герритсен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Герритсен, Аннетте (род. 1985) — нидерландская конькобежка.
 Герритсен, Тесс (род. 1953) — американская писательница-прозаик китайского происхождения.
 Герритсен, Ян (1916—1992) — нидерландский футболист.

Прочее:
 Герритсен-Бич — район, расположенный в юго-восточной части Бруклина, Нью-Йорк.